O variantă catalană sau franceză a prenumelui anglo-saxon Roger
 Rogerius un călugăr de origine italiană, canonic de Oradea.
 Roger I. (1031–1101), domn al Siciliei
 Roger Frugardi (Rogerius, Rüdiger Frutgard, Rogerius Salernitanus, Roger Frugard, Roggerio Frugardo, Rogerus de Parma sau Roggerio dei Frugardi) (ca. 1140; † 1195) chirurg din Lombardia.
 Roger de Montgomerie, (ca. 1005 - † 1094), domn de Montgomery azi Saint-Germain.
 Roger de Moulins, (Rogerius Pinaeus, Rogerus de Pinibus, † 1365), mare maestru al călugărilor ioaniți din Rodos.